Марк Вале́рий Месса́ла () — имя следующих государственных и политических деятелей Древнего Рима:
 Марк Валерий Мессала (ум. после 167 до н. э.) — курульный эдил ок. 195 до н. э., квиндецемвир священнодействий;
 Марк Валерий Мессала (ок. 203 — после 154 до н. э.) — цензор Римской республики 154 года до н. э. Сын предыдущего;
 Марк Валерий Мессала Нигер (ок. 104 — ок. 50 до н. э.) — видный судебный оратор, консул в 61 и цензор в 55 гг. до н. э.;
 Марк Валерий Мессала (ум. после 90 до н. э.) — легат П. Рутилия Лупа в 90 году;
 Марк Валерий Мессала Руф (ок. 100 — ок. 26 до н. э.) — консул 53 до н. э., сын предыдущего;
 Марк Валерий Мессала (ок. 80 — после 32 до н. э.) — монетный триумвир в 53 и консул-суффект в 32 годах. Старший сын предыдущего;
 Марк Валерий Мессала Корвин (ок. 64 до н. э. — 8) — консул-суффект Республики в 31 году до н. э. Сподвижник императора Августа. Сын М. Мессалы Нигера;
 Марк Валерий Мессала Барбат Аппиан (ок. 45 — 12 до н. э.) — консул Римской империи 12 до н. э., умерший в должности. Дед Мессалины;
 Марк Валерий Мессала Мессалин (ок. 36 до н. э. — после 21) — консул в 3 году до н. э.;
 Марк Валерий Мессала Барбат (12 до н. э. — 20) — отец Валерии Мессалины.

См. также 
 Марк Валерий